Brvenik je lahko:
 Brvenik Naselje (Srbija)
 Brvenik (Srbija)